Adam Lundgren (1986-), acteur suédois ;
 Bo Lundgren (1947-), homme politique suédois ;
 Dolph Lundgren (1957-), acteur suédois ;
 Eva Lundgren (1947-), sociologue suédoise ;
 Gillis Lundgren (1929-2016), designer suédois ;
 Jan Lundgren (1966-), musicien de jazz suédois ;
 Max Lundgren (1937-2005), auteur jeunesse suédois ;
 Moa Lundgren (1998-), fondeuse suédoise ;
  ;
 Sven Lundgren (1896-1960), athlète suédois spécialiste du demi-fond ;
 Sven-Olof Lundgren (1928-1946), sauteur à ski suédois.

Autre 
 (11934) Lundgren, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes